Löhlein ist

ein Familienname:
 Georg Simon Löhlein (1725–1781), deutscher Pianist, Musikpädagoge und Komponist
 Heinrich Löhlein (1871–1960), deutscher Vizeadmiral
 Henning Löhlein (* 1965), Illustrator
 Herbert Andreas Löhlein (1900–1987), deutscher Journalist und Jugendbuchautor
 Hermann Löhlein (auch Christian Adolf Hermann Loehlein; 1847–1901), deutscher Gynäkologe 
 Ignaz Löhlein (1885–1929), deutscher Politiker (USPD, SPD) 
 Johann Baptist Andreas Löhlein († 1765), deutscher Jurist 
 Ludwig Löhlein (1898–1967), deutscher Ziegeleibesitzer 
 Ludwig Wilhelm Löhlein (1837–1892), deutscher Militär und Schriftsteller
 Max Löhlein (1877–1921), deutscher Pathologe und Bakteriologe 
 Walther Löhlein (1882–1954), deutscher Ophthalmologe 

ein Ortsname:
 Löhlein (Küps), Ortsteil des Marktes Küps, Landkreis Kronach, Bayern
 Löhlein (Münchberg), Ortsteil der Stadt Münchberg, Landkreis Hof, Bayern